Зона Европа/Африка — одна из трёх региональных зон в розыгрыше Кубка Дэвиса 2009 года. Состоит из 4-х групп.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Подгруппа 1 
 Стамбул, Турция, хард
 23 апреля — 3 мая 2009

Две лучшие команды из каждой группы розыгрывают 2 путёвки в группу 2, а 2 худшие — 2 путёвки в группу 4.

  и  поднимаются в группу 2.
  и  вылетают в группу 4.

Подгруппа 2 
 Стамбул, Турция, хард
 23 апреля — 3 мая 2009

Две лучшие команды из каждой группы розыгрывают 2 путёвки в группу 2, а 2 худшие — 2 путёвки в группу 4.

  и  Босния поднимаются в группу 2.
  и  вылетают в группу 4.

Группа 4 
 Абиджан, Кот-д’Ивуар, хард
 29 апреля — 3 мая 2009

 , ,  и  поднимаются в группу 3.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Регионы